

Film
Suspended Sentence – cortometraggio del 1913 diretto da Wallace Reid
Suspended Sentence – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Powers Picture Plays
Suspended Sentence – cortometraggio del 1917 diretto da Al Christie

Musica
Suspended Sentence – album del gruppo heavy metal Satan del 1987